Гольденберг (від  «золота Гора») — єврейське (їдиш) прізвище німецького походження.

Носії 
 Мордехай Гольденберг — вчитель івриту, єврейський письменник, замучений 1941 у гетто в Бершаді.
 Гольденберг Ісаак Абрамович — доктор, лікар-невропатолог, секретар Медичного Товариства, засновник першої в Кропивницькому лікарні (ХІХ ст.)
 Гольденберг Лев Ізраїльович — український бібліограф і книгознавець, кандидат філологічних наук, учасник 2-ї світової війни.
 Гольденберг Надія Марківна — піаністка, музичний педагог, композитор.
 Гольденберг Яків Самійлович (1878—1941) — український архітектор.

Єврейські прізвища